

Toponymes

Rivière Nashwaak, rivière du Nouveau-Brunswick
Nashwaak, gouvernement local du Nouveau-Brunswick
Nashwaak Bridge, localité du Nouveau-Brunswick
Nashwaak Village, localité du Nouveau-Brunswick

Homonymie de toponyme